Suzón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Senecio erucifolius; o
 el nombre común de la planta Senecio vulgaris.
 a la escultura de Auguste Rodin '''''Suzon (Auguste Rodin)